Нордштеммен () — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Хильдесхайм. Население составляет 12 553 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 60,17 км². Официальный код — 03 2 54 026.

Коммуна подразделяется на 9 сельских округов.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Саксонии